Андрей Яковлевич Измайлов — русский воевода из рода Измайловых, о котором в источниках сохранились следующие упоминания:

 в 1574—1575 гг. был 2-м воеводой в Данкове при князе Василие Хилкове
 в 1575 — голова в Орле.
 в 1577 — 2-й воевода в Пронске и в большом полку 2-й воевода
 в 1578 - воевода сторожевого полка в Туле "по крымским вестем".
 в 1580 году ходил в Литовскую землю, воевать под Шилов и Могилёв 3-м воеводой в большом полку при князьях Михаиле Катыреве и Дмитрии Хворостинине.
 в 1581 г. 2-й воевода правой руки во Ржеве при Романе Дмитриевиче Бутурлине, а затем в передовом полку при Дмитрии Ивановиче Хворостинине.
 в 1582 году собирался в Торжке 2-м воеводой левой руки при Владимире Васильевиче Головине для похода против немцев.
 в 1583 году был 1-м воеводой в передовом полку во время похода в казанские места против луговых черемисов, затем стоял в Туле и Дедилове 2-м воеводой при том же Головине.
 в 1584 - посланник в Польше.
 в 1587 году стоял в Туле 3-м воеводой в большом полку при Иване Васильевиче Годунове и Иване Львовиче Салтыкове.
 в 1589 после челобитной Михаила Туренина был отправлен в Новосиль 2-м воеводой при Якове Михайловиче Годунове, но спустя некоторое время послан в Астрахань укреплять город.
 в 1591 стоял у Троицы в Сергиевом монастыре, когда к Москве приходил хан Казы-Гирей Бора.
 в 1598 был в Чернигове при Василии Туренине.

Примечания

Ссылки 
 Разрядные книги от 7067 (1559) до 7112 (1604) года.

Персоналии по алфавиту
Воеводы Тулы
Андрей Яковлевич
Родившиеся в XVI веке
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Воеводы Дедилова
Воеводы Чернигова